Сезон 2010/11 — 96-й сезон для «Челси» в чемпионате Англии, 19-й в Премьер-лиге, а также 105-й год со дня основания футбольного клуба.

Составы команд

Основной состав

Резервный состав

Молодёжный состав

Трансферы 
Сумма трансфера приводится в фунтах стерлингов.

Пришли в клуб

Лето 

Общие расходы:  30 400 000

Зима 

Общие расходы:  71 000 000

Ушли из клуба

Лето 

Общие доходы:  14 150 000

Зима 
В зимнее трансферное окно клуб не совершал трансферных сделок.

Общие расходы:  0

Ушли в аренду

Лето

Зима

Итого 
В этом разделе отображаются финансовые расходы клуба на трансферном рынке в фунтах стерлингов. Так как не все трансферы открыты общественности, то суммы, показанные в этом разделе приводятся только по данным, опубликованным в СМИ.

Расходы

Лето:  30 400 000

Зима:  71 000 000

Всего:  101 400 000

Доходы

Лето:  14 150 000

Зима:  0

Всего:  14 150 000

Прибыль

Лето:  16 250 000

Зима:  71 000 000

Всего:  87 250 000

Статистика

Игры и голы 

|-
|colspan="14"|Игрок покинул команду или ушёл в аренду

|-
1 матч Суперкубка Англии в этой таблице не учтен.
|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голы в предсезонных матчах не учитываются.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Гол + Пас 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Автоголы в этой таблице не учитываются.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

1 матч Суперкубка Англии в этой таблице не учтен, так как карточек в нем не было.

Тактические схемы 

|}

1 матч Суперкубка Англии в этой таблице не учтен. В нем применялась схема 4-3-3.

Наиболее частый стартовый состав 

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Клуб

Тренерский штаб 

|}

Другая информация 

|}

Соревнования

Товарищеские матчи

Суперкубок Англии

Премьер-лига 

Премьер-лига сезона 2010/11 — 19-й сезон «Челси» в Премьер-лиге, который длился с 14 августа 2010 года по 22 мая 2011 года. «Челси» не защитил чемпионский титул, а занял второ место, набрав 71 очко. Чемпионом стал «Манчестер Юнайтед», выигравший свой 19 титул и выйдя по этому показателю на 1-е место.

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам 

|}

Матчи

Лига чемпионов УЕФА 

Как чемпион Англии «Челси» автоматически получил право участвовать в групповом этапе турнира. Жеребьевка группового этапа была проведена 26 августа 2010 года в Монако. «Челси» попал в одну группу с чемпионом Франции «Марселем», вице-чемпионом России московским «Спартаком» и чемпионом Словакии «Жилиной».

Группа F 
 См. также: Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА 2010/11

Плей-офф 
 См. также: Плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2010/11

Кубок Футбольной лиги

Кубок Футбольной ассоциации

Индивидуальные достижения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт

2010/2011
Челси
Футбол в Англии в сезоне 2010/2011